è una trascrizione nel sistema di scrittura giapponese rōmaji di un nome proprio giapponese. Spesso nella lingua italiana ed in altre lingue che usano l'alfabeto latino, il termine viene abbreviato, scritto e pronunciato Oshima con una O singola. Può riferirsi a:

Astronomia 
 5592 Ōshima  – asteroide della fascia principale scoperto da Yoshiaki Ōshima

Cognome di persone giapponesi 

 Hideo Ōshima – calciatore
 Hiromi Ōshima – attrice e modella
 Hiroshi Ōshima – ambasciatore in Germania durante la seconda guerra mondiale
 Hisashi Oshima – cantante noto col nome d'arte di Kyū Sakamoto
 Kenkichi Oshima – triplista giapponese
 Nagisa Ōshima – regista e attore
 Naoto Ōshima – illustratore
 Ryōta Ōshima – calciatore
 Tsutomu Ōshima – artista marziale
 Yasuichi Ōshima – autore di fumetti
 Yoshiaki Ōshima – astronomo
 Yūko Ōshima – attrice e cantante

Toponimi e suddivisioni amministrative giapponesi 
Le voci vengono qui rappresentate per prefetture di appartenenza (tra queste viene inclusa Tokyo che è definita una metropoli con funzioni equiparabili a quelle delle normali prefetture). Esistono svariate isole giapponesi che si chiamano Ōshima, nella lista che segue vengono riportate alcune delle principali:

Prefettura di Kagoshima
 Amami Ōshima  – una delle isole Amami, nel Giappone meridionale
 Distretto di Ōshima (Kagoshima)  – distretto che comprende 11 municipalità delle Amami, tra cui 4 di Amami Ōshima
 Sottoprefettura di Ōshima (Kagoshima)  – suddivisione amministrativa che comprende tutte le municipalità delle isole Amami

Tokyo
 Izu Ōshima  – una delle isole Izu, arcipelago al largo delle coste centro-orientali di Honshū, la principale isola giapponese
 Ōshima (Tokyo)  – municipalità del Giappone, che comprende tutto e solo il territorio dell'isola Izu Ōshima
 Sottoprefettura di Ōshima (Tokyo)  – suddivisione amministrativa che comprende 4 municipalità delle isole Izu, e che cade sotto la giurisdizione del Governo Metropolitano di Tokyo

Prefettura di Yamaguchi
 Suō-Ōshima  – l'unica municipalità del Distretto di Ōshima (Yamaguchi)
 Distretto di Ōshima (Yamaguchi)  – distretto insulare della prefettura, nella zona sud-occidentale dell'isola di Honshū

Prefettura di Ehime
 Ōshima (Ehime)  – isola situata nel mare Interno di Seto

Prefettura di Miyagi
 Ōshima (Kesennuma)  – isola al largo di Kesennuma

Prefettura di Wakayama
 Kii Ōshima  – isola al largo della penisola di Kii

Prefettura di Hokkaidō
 Ōshima (Hokkaidō)  – isola del mar del Giappone al largo di Matsumae

Oshima
, da non confondere con l'abbreviazione del termine , può riferirsi a:
 Penisola di Oshima  – penisola nel sud-ovest dell'Hokkaidō, nel Giappone settentrionale
 sottoprefettura di Oshima (Hokkaidō)  – unità amministrativa nella zona dell'omonima penisola
 Oshima (provincia)  – antica provincia situata nella zona dell'omonima penisola